Sveta Nedelja est un toponyme qui peut designer
Sveta Nedelja, une ville du comitat de Zagreb en Croatie ;
Sveta Nedelja, une municipalité du comitat d'Istrie en Croatie;
Sveta Nedelja, une localité de la municipalité de Hvar, comitat de Split-Dalmatie, en Croatie